

Cinema 
 Gore o splatter – sottogenere cinematografico

Geografia 
 Albania
 Gorë – comune del distretto di Coriza
 Etiopia
 Gore – città
 Nuova Zelanda
 Gore – capoluogo del distretto di Gore
Stati Uniti d'America
 Gore – township della Contea di Menominee, Michigan
 Gore – città della Contea di Sequoyah, Oklahoma

Musica 
 Gore – album dei Deftones del 2016
 Gore – album di Lous and the Yakuza del 2020

Persone
 Al Gore – politico statunitense, già Vicepresidente degli Stati Uniti d'America
 Arthur Gore – tennista inglese
 Laura Gore – attrice italiana
 Martin Lee Gore – musicista inglese, membro dei Depeche Mode

Altro 
 Gore (Spear) – mossa del wrestler Rhyno|
 Gore – leggendario regno menzionato nel ciclo arturiano regnato da Urien e probabilmente basato sul regno storico del Rheged